Метт Террі (;  20 травня 1993) — британський співак, переможець тринадцятого сезону шоу The X Factor UK у 2016. Його дебютний сингл, «When Christmas Comes Around», був випущений 11 грудня 2016.

Кар'єра

Дискографія

Сингли

Примітки 

Британські співаки